

Бишевиці — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Бишевиці — село в гміні Качори Пільського повіту Великопольського воєводства